LTV kan syfta på 

 ltv.se – webbsida för landstinget i Västmanlands län, se Landstinget Västmanland
 LTV – ett TV-bolag i Lettland, se Latvijas Televīzija